Borat se poate referi la:

 Borat, element chimic,
 Borat! Învățături din America pentru ca toată nația Kazahstanului să profite, film,
 Borat Sagdiiev, personaj fictiv.